Nodosaurinae è una sottofamiglia estinta di dinosauri ankylosauri nodosauridi vissuta nel Cretaceo inferiore-superiore, 115-66 milioni di anni fa (Aptiano-Maastrichtiano), in Nord America, nominato nel 1919 da Othenio Abel.

Storia della classificazione 
La sottofamiglia Nodosaurinae fu originariamente nominata da Othenio Abel nel 1919. Originariamente comprendeva Ankylosaurus, dal Cretaceo superiore del Nord America, e probabilmente anche Hierosaurus e Stegopelta, anch'essi dal Nord America. Tuttavia, successive analisi dimostrarono che questo clade conteneva animali molto più specializzati. Abel menzionò che il collare osseo dei ceratopsi era molto diverso da quello dei nodosaurini. Il corpo dei nodosaurini è completamente ricoperto da file di duri osteodermi allineati, come a formare un'armatura. Inoltre, nei nodosaurini vi è grande grado di pube-riduzione, una caratteristica riscontrata anche in Stegosaurus e Triceratops. Il nome Nodosaurinae non venne usato nelle classificazioni per lungo tempo, ma nel 2013 durante la descrizione di un nuovo nodosauro basale, Europelta e la ridefinizione di Struthiosaurinae, James Kirkland e i suoi colleghi trovarono che tutti i nodosauridi nordamericani rappresentassero un gruppo derivato di nodosauridi, i Nodosaurinae, mentre tutti i nodosauridi europei costituivano il clade basale Struthiosaurinae.

Biogeografia 
L'apparizione quasi simultanea di nodosauridi sia in Nord America che in Europa è degna di considerazione, poiché all'epoca i due continenti erano separati l'uno dall'altro da un enorme distesa d'acqua. Europelta è il più antico nodosauro europeo, risalendo agli strati dell'Albiano inferiore della Formazione Escucha, Spagna. Il più antico nodosauride nordamericano, invece, è Sauropelta risalente agli strati dell'Albiano della Formazione Cloverly, risalente a circa 108,5 milioni di anni fa. Pertanto, i fossili nordamericani orientali sembrano essere più antichi. Alcuni denti di Priconodon sono stati ritrovati in strati risalenti al confine Aptiano-Albiano, nell'argilla di Arundel, del Gruppo Potomacdi, Maryland. Un cucciolo di Propanoplosaurus è stato ritrovato alla base della Formazione Patuxent, datata all'Aptiano superiore, facendo di Propanoplosaurus il più antico nodosauride noto.

Infine, i polacanthidi erano presenti in entrambi i continenti facendo parte della fauna pre-Aptiana. La presenza e la simile morfologia di queste due sottofamiglie nello stesso periodo ma in luoghi diversi, fanno supporre che l'origine dei nodosauridi sia da datarsi a ben prima dell'isolamento tra Nord America ed Europa, spingendo così la data di evoluzione del gruppo verso l'Aptiano medio. La separazione di Nodosauridae in Struthiosaurinae europei e Nodosaurinae nordamericani entro la fine dell'Aptiano fornisce una nuova data per l'isolamento dei due continenti gli uni dagli altri con l'aumento del livello del mare.

Note

Voci correlate 
 Polacanthinae
 Struthiosaurinae

Collegamenti esterni 
 

Ornitischi
Taxa privi di autore di classificazione